Кузьма Яковлевич Горбунов (1903, Симбирская губерния — 1986, Москва) — советский прозаик.

Биография 
Родился  года в семье крестьянина в селе Паньшино Сызранского уезда Симбирской губернии (ныне Радищевского района Ульяновской области). Окончив 3-х классное церковно-приходское училище, работал в хозяйстве отца.

В 1920—1923 годах учился в Сызранской единой трудовой школе 2-й ступени. С 1918 года был селькором в газете «Сызранский коммунар», с 1922 года — её штатный сотрудник.

Осенью 1923 года поступил в Высший литературно-художественный институт, организованный В. Я. Брюсовым, но вынужден был уйти после 1-го курса.

В 1923—1924 годах работал в газете «Набат» города Серпухова, затем вернулся в Сызрань. Работал в симбирских газетах «Пролетарский путь», «Красная жатва», был штатным разъездным корреспондентом куйбышевской «Средневолжской коммуны». В сызранской редакции газеты «Красный Октябрь» заведовал отделами сельской и рабочей жизни, с 1928 по 1930 год работал секретарём редакции газеты. Его корреспонденции печатали газеты «Правда», «Известия», московские журналы «Красная нива», «Смена», «Молодая гвардия».

Первое литературное произведение К. Я. Горбунова — стихотворение «Север», было напечатано в 1919 году в сызранском журнале «Отклики», редактором которого был писатель К. А. Федин. Наблюдения над жизнью средневолжского села легли в основу первого сборника рассказов «Шефовы сапоги» (1925) и романа «Ледолом» (1929), который был написан в Ульяновске. «Ледолом» был высоко оценён А. М. Горьким, который написал предисловие к роману, впервые напечатанному в 1930 году; Горький писал: «Просто, без молодецкого щегольства, словами без вычурных затейливых фраз он изобразил Октябрь в деревне». Впоследствии Горбунов перерабатывал и дополнял свой роман, но в основе своей он остался таким же, каким прочитал его А. М. Горький.

Чёткий по композиции, написанный ярким народным языком, этот роман принадлежит к значительным книгам периода становления советской литературы. Роман был переведён на болгарский, венгерский, польский, словацкий языки.

В 1931 году по пьесе В. Чуркина, написанной по роману К. Я. Горбунова «Ледолом», был снят одноимённый фильм (режиссёр — Б. Барнет).

Тема социалистического преобразования деревни нашла также отражение в повестях «Чайная "Уют"» (1930), «Семья» (1939) и в романе «Меж крутых берегов» (1968).

С 1931 года К. Я. Горбунов жил в Москве. Активно сотрудничал в журнале «Наши достижения», созданном А. М. Горьким. Стоял у истоков Союза писателей СССР, был членом оргкомитета. В 1934 году принимал участие в подготовке I съезда писателей СССР; во время его работы выступил с докладом «О работе издательств с начинающими писателями», где дал широкий анализ молодой советской литературы.

В 1934 году увидела свет антология «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. История строительства. 1931—1934», рассказывающая о строительстве первого судоходного канала в СССР. В 1937 году весь тираж этой книги был изъят из обращения и уничтожен. Уцелели считанные экземпляры. Главная ценность этой книги в том, что она являлась документом эпохи, описывала время глазами людей, которые в нём жили. При написании этой книги, в числе других писателей К. Я. Горбунов совершил поездку на строительство канала, его заметки вошли в главы «Заключённые авторы», «Штурм Водораздела».

В годы Великой Отечественной войны К. Я. Горбунов написал более десятка рассказов и очерков, повествующих о подвигах советских людей на фронте и в тылу.

В 1969 году написал роман «Меж крутых берегов», в котором писатель изобразил средневолжскую деревню 1914—1917 годов.

К. Я. Горбунов много работал в области художественного перевода с языков народов СССР, им переведены роман Г. Мустафина «Караганда», роман Панахи Макулу «Саттар-хан» (части 1-2) и другие, выступал в качестве критика.

Скончался в Москве 22 марта 1986 года.

Библиография 
 Горбунов, К. Я. Шефовы сапоги : рассказы с рисунками / Кузьма Яковлевич Горбунов. — ;  : Гос. изд-во, 1925. — 58 с. : ил.
 Горбунов, К. Я. Ледолом : роман / Кузьма Яковлевич Горбунов. — ;  : Гос. изд-во, 1930. — 232 с.
 Горбунов, К. Я. Чайная «Уют» : повесть / Кузьма Яковлевич Горбунов. — ;  : Гос. изд-во, 1930. — 264 с.
 Горбунов, К. Я. Жалость : повесть / Кузьма Яковлевич Горбунов. — [М.]: Типо-литогр. «Огонёк», 1932. — 62 с. — (Библиотека РОСТа; № 13-14).
 Горбунов, К. Я. Рубежи : роман, повести и рассказы / Кузьма Яковлевич Горбунов. —  : Советский писатель, 1965. — 935 с.
 Горбунов, К. Я. Ледолом : роман / Кузьма Яковлевич Горбунов. — Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1972. — 388 с. : ил.
 Горбунов, К. Я. Ледолом : (отрывок из романа) / Кузьма Яковлевич Горбунов // Сызрань литературная : антология прозы и поэзии. — Самара, 2008. — С. 15—21 : 1 фот.

В периодических изданиях 
 Горбунов, К. Я. Всё это с детства знакомо : отрывки из книги К. Горбунова «Ледолом» / Кузьма Яковлевич Горбунов // Мономах. — 2007. — № 4. — С. 27—30.
 Горбунов, К. Я. Часы идут : рассказ / Кузьма Яковлевич Горбунов // Литературный Ульяновск. — 2009. — № 2 (12). — С. 103—108 : портр.

Примечания

Литература 
 Горбунов Кузьма Яковлевич // Кто есть кто в Сызрани: справочно-энциклопедическое издание / редактор-составитель Е. Мочалова. — Самара, 2001. — С. 130: портрет.
 Горький А. М. Хорошая книга : очерк / Алексей Максимович Горький // Горький А. М. Собрание сочинений: в 30 томах. — Том 25. — , 1953. — С. 68-69.
 Селиванов К. А. Другие места, представляющие литературный интерес : Паньшино : очерк / Константин Алексеевич Селиванов // Селиванов К. А. Литературные места Ульяновской области. — Саратов, 1969. — С. 185—186.
 Марковский И. Литературные заметки : очерк / И. Марковский // Ленинград. — 1931. — № 3. — С. 124—125.
 Филин Ф. О творческом методе К. Горбунова: очерк / Ф. О. Филин // На литературном посту. — 1931. — № 19. — С. 30-36.
 Платонов А. Страдания молодого единоличника: (К. Горбунов «Семья») / А. Платонов // Литературное обозрение. — 1937. — № 13. — С. 3-6.
 Крамольникова З. Перевод и подлинник: (о переводе К. Горбуновым на русский язык романа Г. Мустафина «Караганда») / З. Крамольникова // Новый мир. — 1954. — № 9. — С. 244—251.
 Могилин М. Певец волжского края: очерк / М. Могилин // Ульяновская правда. — 1973. — 13 ноября.
 Кутанов Ф. Питомец А. М. Горького: очерк / Ф. Кутанов // Ульяновская правда. — 1978. — 24 ноября.
 Кириллов В. Путь начинался с газеты : очерк / В. Кириллов // Ульяновская правда. — 1993. — 25 августа.
 Сокольская Н. Писатель Горбунов — наш земляк : очерк / Н. Сокольская // Литературный Ульяновск. — 2009. — № 2 (12). — С. 108—114.
 Малая родина Кузьмы Горбунова // Мономах. — 2015. — № 1. — С. 36.: фотография, портрет.